NISA steht als Abkürzung für:

 Japanische Atomaufsichtsbehörde, eine ehemalige eine japanische Behörde
 National Independent Soccer Association, eine US-amerikanische Fußballliga
 NIS America, US-Tochterunternehmen der Nippon Ichi Software

Siehe auch:
 Nisa (Begriffsklärung)

NISA